Le terme « réalisation » peut faire référence à :

Général 

 une réalisation, action de réaliser ;
 une réalisation, résultat de cette action ;
 la réalisation, mise en scène d'un film ou d'une émission.

Diverses applications 

 la , en linguistique ;
 la , en métrologie ;
 la , en musicologie ;
 la , en probabilité ;
 la , en systémique ;
 la , type d'impôt américain ;
 la réalisation de soi, en psychologie ;
 la réalisation d'un apeirogone, en géométrie ;
 la conception-réalisation, notion de droit.

Sigles 

 l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), entreprise algérienne ;
 le Compagnie pour l'étude et la réalisation de combustibles atomiques (CERCA), entreprise française ;
 le Consortium de réalisation (CDR), organisme français ;
 Réalisation d'art cinématographique (RAC), entreprise française ;
 la Société d'étude et de réalisation d'engins balistiques (SEREB), société française ;
 le service de soins et d'accompagnement mutualistes (SSAM), anciennement la réalisation sanitaire et sociale, service français.

Autres 

 les chants de réalisation, chants religieux ;
 le Parti de la réalisation du bonheur, parti politique japonais ;
 le Parti national pour la réalisation des réformes marocaines, parti politique marocain ;
 la participation pour non-réalisation d'aire de stationnement, impôt français ;
 les opérateurs agréés pour la réalisation d'opérations archéologiques préventives, organismes français ;
 le problème de réalisation de graphe, problème algorithmique.

Voir aussi 

 
 
 Réalisateur
 Réalisabilité